Alberto Salas puede referirse a:

 Alberto Salas Muñoz (1954-), ingeniero, académico, empresario, dirigente gremial y consultor chileno;
 Alberto Salas (voleibolista) (1984), jugador español de voleibol.